Лео́ Дюбуа́ (; ) — французский футболист, защитник клуба «Галатасарай» и сборной Франции.

Клубная карьера 
Дюбуа — воспитанник клуба «Нант». 9 мая 2015 года в матче против «Бордо» он дебютировал в Лиге 1. 24 сентября 2017 года в поединке против «Страсбурга» Лео забил свой первый гол за «Нант».

Международная карьера 
Дюбуа впервые был вызван в сборную Франции в мае 2019 года. 2 июня 2019 года он дебютировал в товарищеском матче против Боливии, выйдя на замену Бенжамена Павара на 46-й минуте игры. 9 дней спустя Дюбуа дебютировал за сборную Франции в официальном матче и отыграл каждую минуту в отборочной игре Евро-2020 против Андорры. 10 октября 2021 года Дюбуа вышел на замену на 79-й минуте финального матча Лиги наций УЕФА, в котором Франция одержала победу со счетом 2:1 над Испанией.

Достижения 
Сборная Франции
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Олимпик Лион»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Олимпик Лион»